Dragon Magazine bezeichnet:
 Dragon Magazine (Fujimi Shobō), ein Light-Novel-Magazin von Fujimi Shobō
 Dragon (Magazin), eine Rollenspielzeitschrift von TSR